Once Upon a Time může být:

 Bylo, nebylo (v originále Once Upon a Time) – americký televizní seriál
 Once Upon a Time (album, Earl Hines) – album klavíristy Earla Hinese z roku 1966
 Once Upon a Time (album, The Kingston Trio) – album skupiny The Kingston Trio z roku 1969
 Once Upon a Time (album, Donna Summer) – album zpěvačky Donny Summer z roku 1977
 Once Upon a Time (album, Simple Minds) – album skupiny Simple Minds z roku 1985
 Once Upon a Time (album, Liverpool Express) – album skupiny Liverpool Express z roku 2003
 Once Upon a Time (album, Dreadzone) – album skupiny Dreadzone z roku 2005